Suhr steht für:
 die Gemeinde Suhr im Schweizer Kanton Aargau

Suhr ist der Familienname folgender Personen:
 Christoffer (1771–1842), Cornelius (1781–1857) und Peter Suhr (1788–1857), deutsche Maler, Zeichner und Lithografen, siehe: Gebrüder Suhr

 Albert Suhr (1920–1996), zentrale Persönlichkeit in der Widerstandsgruppe der Weißen Rose Hamburg
 Anita Suhr (1900–1991), deutsche Malerin
 Dieter Suhr (1939–1990), deutscher Jurist
 Friedrich Suhr (1907–1946), deutscher Jurist und NS-Täter
 Geertje Suhr (* 1943), deutsche Germanistin und Schriftstellerin
 Giselher Suhr (1945–2018), deutscher Journalist
 Heinrich Suhr, deutscher Stadtplaner

 Jennifer Suhr (* 1982), US-amerikanische Stabhochspringerin
 Johannes Theodor Suhr (1896–1997), dänischer Geistlicher, katholischer Bischof von Kopenhagen
 Jürgen Suhr (* 1959), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Leandro Suhr (* 1997), uruguayischer Fußballspieler
 Marc Suhr (* 1969), deutscher Basketballspieler
 Otto Suhr (1894–1957), deutscher Politiker (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin
 Paul Suhr (1902–1933), deutscher Politiker und KPD-Funktionär
 Robert Suhr (1905–1995), deutscher Leichtathlet
 Rüdiger Suhr (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Susanne Suhr (1893–1989), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, Ehefrau von Otto Suhr

Suhr ist Namensbestandteil von:
 Jan Suhr, Küstenmotorschiff
 HSC Suhr Aarau, Schweizer Handballverein

Siehe auch:
 Sour (Begriffsklärung)
 Sur
 Suur